Haga kan henvise til et følgende steder:
 Haga (Akershus) - i Nes, Akershus
 Haga (Samnanger) - i Samnanger, Hordaland
 Haga (Uppland) - i Enköping, Sverige
 Haga (Göteborg) - i Göteborg, Sverige
 Haga (Jönköping) - i Jönköping, Sverige
 Haga (Helsingfors) - i Helsingfors, Finland